Berevoești se poate referi la:
 Localități din România:
 Berevoești, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Berevoești, Dâmbovița